Insta steht für:

 Instagram

InstA steht für:

 Institutionelles Abkommen Schweiz–EU, siehe Rahmenabkommen EU-Schweiz

Abkürzung